De 1000 meter vrouwen op de Olympische Winterspelen 1998 werd op donderdag 19 februari 1998 in de M-Wave in Nagano, Japan verreden.

Marianne Timmer werd de nieuwe olympisch kampioen, in een nieuw olympisch record op deze afstand.

Tijdschema

Statistieken

Uitslag 

 OR = olympisch recordBR = baanrecordNR = nationaal recordPB = persoonlijk record

IJs- en klimaatcondities 

vrouwen 01000
1998